Dit is een lijst van grote steden in Brazilië. Het inwonertal is gebaseerd op cijfers van het Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017).

Vetgedrukte steden zijn de hoofdsteden van de Braziliaanse staten. 

 
Brazilie
Grote